Hanumangarh ist eine Stadt im indischen Bundesstaat Rajasthan.

Die Stadt befindet sich in der Wüste Thar im Norden von Rajasthan.
Hanumangarh ist Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts. Der Fluss Ghaggar fließt an Hanumangarh vorbei. Die Stadt verteilt sich auf zwei Zentren: Der ursprünglichen Stadt Hanumangarh Town mit der Festung Bhatner sowie Hanumangarh Junction, einem wichtigen Bahnknoten im Norden von Rajasthan mit Verbindungen nach Sri Ganganagar, Mandi Dabwali, Suratgarh und Bhadra. Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 150.958.

Die Festung und Stadt wurde als Bhatner (oder Bhatnair) 255 n. Chr. von Bhupat, Sohn von Bhati, König von Jaisalmer, gegründet. Mit der Eroberung der Stadt im Jahr 1805 durch Maharaja Surat Singh von Bikaner wechselte sie ihren Namen in Hanumangarh.

Klima 
In Hanumangarh herrscht ein arides Klima. In den Monsunmonaten Juli, August und September fallen noch die meisten Niederschläge. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt bei 241 mm. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 25,1 °C.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in Rajasthan
Municipality in Rajasthan
Distrikt Sri Ganganagar